Michel Legrand peut désigner :
 Michel Legrand (1918-1955), résistant français ;
 Michel Legrand (1932-2019), compositeur français.